ChatDireto é um site brasileiro classificado como uma ferramenta, criado por Juan Lourenço e Rafael Toledo em 2018, com a função de iniciar uma conversa por WhatsApp sem antes adicionar o número como contato.

História 
Inicialmente nomeado ZapDireto, sua função é a de facilitar a abertura de conversas por WhatsApp pois o faz sem a necessidade de adicionar aos contatos do celular a pessoa ou empresa com quem se deseja falar.

Criado pelo cientista de dados Juan Lourenço, de São Paulo/SP e pelo programador Rafael Toledo, de Maringá/PR, o site foi referenciado por veículos de imprensa como G1, UOL, Manual do Usuário, Terra e Positivo.

A dupla criou o site por necessidade pessoal como explicou Lourenço em entrevista ao Manual do Usuário: “Eu sofria cadastrando pessoas nos contatos só pra falar algo temporário — por exemplo, interessado em comprar algo meu no OLX ou alguém que encontrei no trabalho, preciso mandar algo, mas não vou manter contato depois, ou um fornecedor/loja que tem WhatsApp”.

O nome ZapDireto foi alterado para ChatDireto em 11 de outubro de 2020, buscando uma identidade independente.

Evolução 
Em 8 de novembro de 2020 passou a permitir a criação de links de abertura direta de conversa de WhatsApp através do número do celular e em 27 de setembro de 2021, com o lançamento de uma nova versão alterando completamente sua interface, foi acrescida também a ferramenta de criação de link personalizado com texto para abertura imediata de uma conversa por WhatsApp.

Empresa 
O website e seus criadores não possuem ligações com Facebook Inc. ou WhatsApp LCC, sendo uma ferramenta independente.

Equipe 
 Juan Lourenço, fundador e desenvolvedor front end
 Rafael Toledo, fundador e desenvolvedor full stack

Ligações externas 
 
 
 
 

Sites